Грушове — назва кількох населених пунктів:

Грушове — село у Богучарському районі Воронізької області;
 Грушове — хутір у Калачєєвському районі Воронізької області;

Грушове  — селище міського типу в Україні, Луганській області.

Див. також 
 Грушов